Pierre Métais, homme politique français (né en 1930).
 Pierre Métais, ethnologue spécialiste de la Nouvelle-Calédonie (1906-1999).